Frank Williams (acteur), een Engels acteur van Welshe komaf
 Frank Williams (autocoureur), een Brits autocoureur en oprichter en mede-eigenaar van het Williams Formule 1 team